Oberpichler steht für:
 Rale Oberpichler (* 1952), deutsche Musikerin, Mitglied der Band Paso Doble
 Frank Oberpichler (* 1957), deutscher Musiker, Mitglied der Band Paso Doble
 Zepp Oberpichler (* 1967), deutscher Musiker und Autor